Пиелешти има више значења:

 Пиелешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиелешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Пиелешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији